

Patronyme 

 Bruce Geller (1930-1978), producteur, scénariste et réalisateur de télévision américain ;
 Efim Geller (1925-1998), joueur d'échecs soviétique puis russe ;
 Herb Geller (1928-2013), saxophoniste, compositeur et arrangeur américain ;
 Margaret Geller (née en 1947), astronome américaine ;
 Michael Geller, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Nancy Geller (née en 1944), biostatisticienne américaine ;
 Peter Isaakovich Geller (1862-1933), peintre russe ; 
 Pierre Geller, scénariste français ;
  (1927-2007), physicien français ;
 Sándor Gellér (1925-1996), footballeur hongrois ;
 Stephen Geller, scénariste et un écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Uri Geller (né en 1946), animateur de télévision israélien prétendant avoir la faculté de psychokinésie.

Personnage de fiction 
 Monica E. Geller est un personnage de fiction interprété par Courteney Cox Arquette dans la sitcom américaine Friends.
 Paris Geller est un personnage de fiction de la série Gilmore Girls.
 Ross Eustache Geller dit Ross Geller est un personnage de fiction interprété par David Schwimmer dans la série américaine Friends.
Patronyme juif